Ишваргандж:
 Ишваргандж — город на севере Бангладеш, административный центр одноимённого подокруга.
 Ишваргандж — подокруг на севере Бангладеш в составе округа Маймансингх.